Артеева — женская форма фамилии .
 Артеева, Агафья Тимофеевна (1918—1996) — охотник-промысловик, кавалер ордена Ленина.
 Артеева, Матрёна Трофимовна (1898—1978) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).